Instituto de Defesa Nacional steht für:

 Instituto de Defesa Nacional (Osttimor)
 Instituto de Defesa Nacional (Portugal)